Eric Nystrom (ur. 14 lutego 1983 w Syosset) – amerykański hokeista, reprezentant Stanów Zjednoczonych.

Ze strony ojca jest pochodzenia szwedzkiego. Jego ojciec Bob (ur. 1952 w Sztokholmie) także był hokeistą, a ze strony matki jest pochodzenia żydowskiego.

Kariera 

Od listopada 2012 na okres lokautu w sezonie NHL (2012/2013) związany kontraktem z norweskim klubem Stavanger Oilers. Od lipca 2013 zawodnik Nashville Predators związany czteroletnim kontraktem. W czerwcu 2016 został wolnym zawodnikiem po tym, jak jego kontrakt został wykupiony przez klub. W październiku 2016 ogłosił zakończenie kariery. W styczniu 2016 ponownie został zawodnikiem Stavanger Oilers.

Uczestniczył w turnieju mistrzostw świata w 2010.

Sukcesy 
 Klubowe
 Mistrzostwo NCAA (CCHA): 2002, 2003, 2005 z Michigan Wolverines
 Norman R. „Bud” Poile Trophy: 2007 z Omaha Ak-Sar-Ben Knights

 Indywidualne
 NCAA (CCHA) 2001/2002: skład gwiazd pierwszoroczniaków
 NCAA (CCHA) 2004/2005: najlepszy defensywny napastnik

Statystyki klubowe

Międzynarodowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Eric Nystrom – profil na stronie NHL

Amerykańscy hokeiści
Hokeiści Omaha Ak-Sar-Ben Knights
Hokeiści Quad City Flames
Hokeiści Houston Aeros
Hokeiści Calgary Flames
Hokeiści Minnesota Wild
Hokeiści Dallas Stars
Hokeiści Stavanger Oilers
Hokeiści Nashville Predators
Hokeiści Milwaukee Admirals
Hokeiści żydowskiego pochodzenia
Amerykanie pochodzenia szwedzkiego
Amerykanie pochodzenia żydowskiego
Urodzeni w 1983